Cotton Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cotton Town (Arkansas)
 Cotton Town (Pennsylvania)
 Cotton Town (Virginia)

Siehe auch:
 Cotton Township
 Cottontown